Corvino steht für:

 Corvino San Quirico, eine Gemeinde in der italienischen Region Lombardei
 Corvino (Fluss), ein Fluss in der italienischen Region Kalabrien

Corvino ist der Familienname folgender Personen:
 Oliver Corvino (* 1977), deutscher Sänger, Komponist und Produzent

Siehe auch:
 Corvinus
 Corvin